Miejscowości w USA:
 Weiser – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Washington
 Gminy w USA:
 Weiser (ang. Weiser Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Film:
 Weiser – film z 2001 roku w reżyserii Wojciecha Marczewskiego